Alte Schäferei steht für:

 Alte Schäferei (Calau), Wohnplatz der Stadt Calau, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg
 Alte Schäferei (Dissen-Striesow), Wohnplatz der Gemeinde Dissen-Striesow, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 Alte Schäferei, Hundisburg, Alternativname für Unterhof (Hundisburg)
 Alte Schäferei (Milower Land), Wohnplatz der Gemeinde Milower Land, Landkreis Havelland, Brandenburg
 Alte Schäferei (Neuruppin), Wohnplatz der Stadt Neuruppin, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
 Alte Schäferei (Oranienburg), Wohnplatz der Stadt Oranienburg, Landkreis Oberhavel, Brandenburg